Черкос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Альмансора. Занимает площадь 14 км². Население 287 человек (на 2010 год). Расстояние 79 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Chercos
 Chercos

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии